Ча́ти (рідше ча́та) — сторожовий загін війська; група (переважно озброєних) людей, які охороняють щось, несуть варту
 Чати — перебування на варті в певний проміжок часу; вартування (стояти на чатах — «вартувати»)
 Чати — сільське поселення (сумон) у Республіці Тива, Росія

Див. також 
 Чата (значення)